Магдалена () — муниципалитет в Мексике, входит в штат Веракрус.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Веракруса